«Де́моны Да Ви́нчи» () — американо-британский телесериал с Томом Райли в главной роли, премьера которого состоялась на телеканале Starz 12 апреля 2013 года. Автором сериала выступил Дэвид Гойер, а шоу является первым масштабным сотрудничеством телекомпаний Starz и BBC после нового производственного соглашения, созданного после разработки четвёртого сезона «Торчвуда» под названием «День Чуда». Съёмки проходили в Суонси в Уэльсе. Сериал был хорошо принят критиками и получил одну прайм-тайм премии «Эмми» в трёх номинациях.

17 апреля 2013 сериал был продлён на второй сезон из десяти эпизодов. 6 мая 2014 года был заказан третий сезон также из десяти эпизодов, который несколько месяцев спустя был объявлен заключительным. Премьера финального сезона сериала состоялась 24 октября 2015 года.

Сюжет 
Описанный как псевдоисторическая фантазия, сериал фокусируется на нерассказанной истории Леонардо да Винчи, который «изобретает» будущее в возрасте 25 лет. В сериале также присутствует тайный культ Сыны Митры.

Производство 
Дэвид Гойер работал с оператором Джулиан Коурт над первым блоком эпизодов. Режиссёр Джейми Пэйн работал с оператором Фабианом Вагнером над третьим и четвёртым эпизодами. Пол Уилмсхёрст срежиссировал пятый и шестой эпизод. Майкл Дж. Бассетт стал режиссёром двух заключительных эпизодов.

Гойер написал сценарии к первым эпизодам. Другими сценаристами были Скотт М. Гимпл, Брайан Нельсон,  и Кори Рид.

Музыка к сериалу была написана композитором Беаром Маккрири.

В ролях 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

Основной состав

Второстепенный состав

Эпизоды

Реакция критиков 
Шоу получило положительные отзывы от критиков. На Metacritic сериал получил 62 балла из 100, основанные на 27 отзывах, большинство из которых положительные.

"Довольно интересный сериал, если его не воспринимать серьёзно", — кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов В. А. Ковалев.

См. также 
 «Жизнь Леонардо да Винчи»
 Витрувианский человек
 Драга Леонардо

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Дэвида Гойера
Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2013 году
Приключенческие телесериалы Великобритании
Драматические телесериалы Великобритании
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2013 году
Приключенческие телесериалы США
Драматические телесериалы США
Программы телеканала Starz
Телесериалы на английском языке
Телесериалы ЛГБТ-тематики США
Телесериалы ЛГБТ-тематики Великобритании
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Италии
Телесериалы США, завершённые в 2015 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2015 году
Флоренция в кинематографе
Фильмы о Леонардо да Винчи